Wanda Popławska ps. „Małgorzata” (1882–1962) – artystka malarka, działaczka niepodległościowa, odznaczona Medalem Niepodległości (22 grudnia 1931)
 Wanda Popławska ps. „Jastrzębiec” (1883–1952) – nauczycielka, ogrodniczka, działaczka niepodległościowa, odznaczona Krzyżem Niepodległości (7 lipca 1931), patron Szkoły Podstawowej w Sitnie
 Wanda Popławska – jedna z wymienionych wyżej kobiet, członkini Polskiej Organizacji Wojskowej odznaczona Krzyżem Walecznych

Przypisy